7784 Watterson – asteroide della fascia principale
 Gumball Watterson – protagonista della serie Lo straordinario mondo di Gumball.
 Watterson Park – comune degli Stati Uniti d'America
 Bill Watterson – fumettista statunitense autore della striscia a fumetti Calvin & Hobbes.
 Richard Watterson – personaggio creato dalla Cartoon Network

Pagine correlate 

 Waterson